Althea – missione dell'Unione europea in Bosnia
Althea – azienda alimentare italiana del settore agroalimentare fondata nel 1932
Althea – variante del nome proprio di persona femminile Altea
Althea Racing – squadra motociclistica

Pagine correlate
Altea